Hiesserer ist der Familienname folgender Personen

 Boris Nikolaus Hiesserer (* 1961), Künstlername B Eden, deutscher Musiker, Medien- und Videokünstler
 Dieter Hiesserer (* 1939), deutscher Maler, Zeichner, Bildhauer und Fotokünstler